28-й Чемпионат Южной Америки был проведён в Боливии. Он стартовал 10 марта 1963 года матчем  — , а завершился 31 марта 1963 года матчем  — .

Участники 
 
 
 
 
 
 
 

,  и  Венесуэла отказались от участия в турнире.

Матчи

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры 
6 мячей
  Карлос Альберто Раффо

5 мячей
  Марио Родригес 
  Максимо Алькосер
  Флавио Минуано
  Сесар Кабрера

4 мяча
  Рауль Савой
  Вильфредо Камачо
  Эладио Сарате
  Альберто Гальярдо

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1963 на RSSSF
 Судамерикано-1963

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1963 году
Март 1963 года
Международные соревнования по футболу в Боливии
1960-е годы в Боливии